Леос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тафалья. Занимает площадь 96,23 км². Население — 278 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 38 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Наварры